

Geografia

Austria 
 Aich – comune nel distretto di Liezen (Stiria)
 Aich – frazione di Bad Zell, comune nel distretto di Freistadt (Alta Austria)
 Aich – frazione di Bleiburg, comune nel distretto di Völkermarkt (Carinzia)

Francia 
 Aich – antico nome tedesco di Ay-sur-Moselle, comune nel dipartimento della Mosella (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)

Germania 
 Aich – frazione di Altdorf, comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Aich – quartiere di Fürstenfeldbruck, città nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Aich – antico nome di Eich, frazione della città di Kempten (Allgäu) nel distretto della Svevia (Baviera)
 Aich – ex comune ora frazione di Neuendettelsau, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)

Repubblica Ceca 
 Aich – antico nome tedesco di Doubí, frazione della città di Karlovy Vary nel distretto di Karlovy Vary (Karlovy Vary)

Pagine correlate 
 Eich – pagina di disambiguazione